

Geografia 
 Italia
 Aetna – nome latino del vulcano Etna
 Aetna - nome latino dell'antica città di Aitna, ai piedi del vulcano
 Stati Uniti d'America
 Aetna – township della Contea di Mecosta, Michigan
 Aetna – township della Contea di Missaukee, Michigan

Letteratura 
 Aetna – carme dellAppendix Vergiliana falsamente attribuita a Publio Virgilio Marone
 De Aetna'' – opuscolo in latino di Pietro Bembo

 Altro 
 Monetazione di Aetna'''

Pagine correlate 
 Etna (disambigua)